Лос Пинитос има више значења:

 Лос Пинитос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Пинитос (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинитос, Кабањас (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинитос, Лос Којотес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинитос (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинитос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинитос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинитос (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пинитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пинитос, Долорес Вијехо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пинитос, Еваристо Молина Оливас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинитос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинитос, Фраксионамијенто Кампестре (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинитос (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинитос (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинитос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинитос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинитос, Километро 5 (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику